Стратиевский — еврейская фамилия (связана с происхождением из села Стратиевка, ныне Винницкой области). Известные носители:

 Стратиевский, Адам Соломонович (1938—2013) — российский и израильский композитор и музыкальный педагог.
 Стратиевский, Лёня (1931? — 1943) — пионер-герой, связной партизанского отряда.
 Стратиевский, Натан Борисович (1920—2003) — Герой Советского Союза, лётчик-бомбардировщик.
 Стратиевская, Вера Израилевна (Хейфец, псевдоним Вера Эльберт, род. 1953) — российская и израильская писательница (живёт в Канаде).